Computer Gaming World, revista de videojocs històrica dels Estats Units
 Computer Graphics World, revista especialitzada en computació gràfica